Декстер () — город в округе Моуэр, штат Миннесота, США. На площади 3,8 км² (3,8 км² — суша, водоёмов нет), согласно переписи 2002 года, проживают 333 человека. Плотность населения составляет 88,7 чел./км².

 Телефонный код города — 507
 Почтовый индекс — 55926
 FIPS-код города — 27-15886
 GNIS-идентификатор — 0642794

Примечания 

Города округа Мауэр